Высшая лига чемпионата Узбекистана по футболу 1992 () — 1-й чемпионат независимого Узбекистана. Проводился в 2 круга (по одному матчу дома и на выезде) с 28 марта по 1 ноября 1992 года. По итогам чемпионата победителями стали сразу 2 клуба, набравшие одинаковое количество очков (по 51), — ташкентский «Пахтакор» и ферганское «Нефтчи», которым вручили кубок и золотые медали. Бронзовые медали достались джизакской «Согдиане». Серебряные медали не вручались. 3 команды, занявшие последние места («Шахриханчи», «Кимёгар» и «Сурхан»), вылетели в первую лигу.

Итоговая таблица

Географическое расположение команд

Результаты матчей

Бомбардиры

См.также 
 Кубок Узбекистана по футболу 1992
 Первая лига Узбекистана по футболу 1992
 Вторая лига Узбекистана по футболу 1992

Ссылки 
 

1992
Спорт в Узбекистане в 1992 году
Футбол в Азии в 1992 году